Абра́менко (, ) — украинская и белорусская фамилия; образована от имени Абрам.

 
 Абраменко, Анастасия Сергеевна (род. 2000) — российская футболистка.
 Абраменко, Владимир Григорьевич (1934—2012) — советский и украинский тренер по лёгкой атлетике.
 Абраменко, Дмитрий Кузьмич (1910—1981) — полный кавалер Ордена Славы.
 Абраменко, Евгений Сергеевич (род. 1987) — белорусский биатлонист.
 Абраменко, Николай Порфирьевич (1909—1968) — советский государственный деятель.
 
 Абраменко, Татьяна Александровна (род. 1982) — российская актриса, фотомодель.
 Абраменко, Фёдор Харитонович (1871—1954) — русский библиограф, педагог, автор учебников.

См. также 
 Абраменков
 Авраменко